Усть-Куют — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Карабинского сельсовета.

История 
Основано в 1909 г. В 1928 году посёлок Усть-Куют состоял из 26 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Васильевского сельсовета Новиковского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района